Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn U19 2013 – 7. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF) która trwała od 8 do 12 maja 2013 roku w Hamburgu, w Niemczech. Brązowy medal przypadł reprezentacji Finlandii. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwecji, srebrny Szwajcarii.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
2013 w unihokeju
2013 w Niemczech
Sport w Hamburgu
Unihokej w Niemczech